AMD K5
 K5 – Hidden Peak czyli Gasherbrum I w Karakorum
 HMS "K5" – brytyjski okręt podwodny
 USS "K-5" (SS-36) – amerykański okręt podwodny